— 60-й император Японии. Годы правления: с 897 по 930.

Жизнеописание 
Сын императора Уда и императрицы Фудзивара-но Инси. Его имя при рождении было Ацухито. Он стал императором, когда его отец отрёкся от престола.

Главной его женой была императрица Фудзивара-но Онси (всего у него было 21 жена и 38 детей). Ему наследовал его сын император Судзаку.

По распоряжению императора Дайго были составлены знаменитые поэтические антологии «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых песен Японии», 922) и «Синсэн вака» («Новое собрание японских песен», 930).

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кампё (889—898)
 Сётай (898—901)
 Энги (901—923)
 Энтё (923—931)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Правители Азии IX века
Правители Азии X века
 11